Bockmann ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Bockmann (* 1966), deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Heike Bockmann (* 1954), deutsche SPD-Politikerin

Siehe auch:
 Böckmann